Спортивне товариство Ноха () — іспанський футбольний клуб з міста Ноха. Заснований 1963 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 3-й групі Терсера Дивізіону КІФФ, Домашні матчі проводить на стадіоні Ла-Касета місткістю 3000 осіб.

Історія 
Спортивне товариство Ноха засновано 1963 року. 1968 року клуб розпочав виступи в дивізіоні Сегунда Регіональний, новій категорії, створеній Федерацією футболу Кантабрії. 1987 року клуб вперше досяг Терсера Дивізіону, а 1998-го вперше зумів потрапити до Сегунда Дивізіону Б.

Клуб одразу ж вилетів до Терсери, 2002 року повернувся до Сегунда Дивізіону Б і знову одразу ж вилетів. У травні 2012 року команда знову піднялася до Сегунда Дивізіону Б й досягла в ньому свого найкращого результату, посівши дев'яте місце.

У червні 2014 року, після вильоту до Терсери, Ноху опустили на ще одну категорію нижче через борги перед гравцями та менеджерами. До національного дивізіону клуб повернувся лише 2021 року, досягнувши щойно створеного Терсера Дивізіону КІФФ.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт 
 Профіль футбольної команди 

Футбольні клуби, засновані 1963
Футбольні клуби Іспанії